Sumner Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Caroline du Nord 
 Sumner Township dans le comté de Guilford.

Dakota du Sud 
 Sumner Township dans le comté de Spink.

Illinois 
 Sumner Township dans le comté de Kankakee.
 Sumner Township dans le comté de Warren.

Iowa 
 Sumner Township dans le comté de Buchanan.
 Sumner Township dans le comté d'Iowa.
 Sumner Township dans le comté de Webster.
 Sumner Township dans le Comté de Winneshiek.

Kansas 
 Sumner Township dans le comté d'Osborne.
 Sumner Township dans le comté de Phillips.
 Sumner Township dans le comté de Reno.
 Sumner Township dans le comté de Sumner.

Michigan 
  dans le comté de Gratiot.

Minnesota 
  dans le comté de Fillmore.

Oklahoma 
 Sumner Township dans le comté de Garfield.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships